Curling-Weltmeisterschaft 2018 steht für:

 Curling-Weltmeisterschaft der Damen 2018
 Curling-Weltmeisterschaft der Herren 2018
 Curling-Mixed-Weltmeisterschaft 2018
 Curling-Mixed-Doubles-Weltmeisterschaft 2018
 Curling-Juniorenweltmeisterschaft 2018
 Curling-Seniorenweltmeisterschaft der Damen 2018
 Curling-Seniorenweltmeisterschaft der Herren 2018

Siehe auch:
 Curling-Weltmeisterschaft
 Curling-Europameisterschaft 2018
 Curling-Pazifik-Asienmeisterschaft 2018